Lorma steht für:
 Loma (Volk), Ethnie in Guinea und Liberia
 Loma (Sprache), eine Mandesprache in Guinea und Liberia

Personen:
 Grethe Lorma (1882–1959), österreichische Theaterschauspielerin